Николай Иванович Шульгин ( — ) — русский . По окончании курса в 1-м московском кадетском корпусе служил в артиллерии и был в числе защитников Севастополя. В 1860 г. поселился в СПб. и посвятил себя публицистической деятельности. В 1864 г. редактировал журнал «Якорь» (с № 37 по № 45) вместе с сатирическим листком «Оса», где писал под псевдонимом «Николай Иванов». Совместно с Г. Е. Благосветловым издавал журнал «Дело», в котором вел иногда политическую и общественную хронику, и поместил несколько статей по экономическим вопросам («Наша земская попытка», «Статистические программы» и др.). В 1872—82 гг. редактировал «Живописное обозрение». Писал и в некоторых других изданиях («Несколько слов о народном образовании» в «Народном богатстве», 1863; «По поводу мер относительно раскола» в «Руси», 1864 г., и др.).

Литература